Magyarországon
 érseki palotaegyüttes, Eger
 prímási palota, Esztergom
 érseki vadászkastély, Hajós
 érseki palota, Kalocsa
 érseki palota, Veszprém

Külföldön
 érseki palota, Milánó
 érseki palota, Nápoly
 érseki palota, Prága